Карташёв, Константин:
 Карташёв, Константин Кириллович (1904—1959) — советский организатор промышленности и партийный деятель.
 Карташёв, Константин Яковлевич (1920—1945) — красноармеец, Герой Советского Союза.